

Film
The Wayward Son – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company
The Wayward Son – cortometraggio del 1914 diretto da Harry C. Mathews (come H.C. Mathews)
The Wayward Son – cortometraggio del 1915 diretto da Francis Powers
The Wayward Son – cortometraggio del 2013 diretto da Callum Scott Dyson

TV
The Wayward Son  – episodio del 2011 della serie tv Behind Mansion Walls